Келимбетов:
 Келимбетов, Кайрат Нематович — государственный деятель Республики Казахстан, Управляющий Международным Финансовым Центром "Астана", председатель Национального банка Республики Казахстан в 2013—2015 годах, руководитель Администрации Президента Республики Казахстан в январе — октябре 2008 года, министр экономики и бюджетного планирования в 2002—2006 годах. 
 Келимбетов, Немат — казахский писатель.